Wujiang bezeichnet:

 Wujiang (Shaoguan) (武江区), Stadtbezirk von Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Wujiang (Suzhou) (吴江区), Stadtbezirk von Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wujiang (Bozhou) (乌江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bozhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wujiang (Ganzhou) (乌江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ganzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Wujiang (He) (乌江镇), Großgemeinde im Kreis He in der chinesischen Provinz Anhui
 Wujiang (Jishui) (乌江镇), Großgemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wujiang (Pukou) (乌江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pukou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wujiang (Zhaoping) (五将镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhaoping im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China

siehe auch:
 Wu Jiang (Begriffsklärung)
 Wuyang (Begriffsklärung)